Топли До (Топли Дол) је насеље Града Пирота у Пиротском округу. Према попису из 2011. има 51 становника (према попису из 2002. било је 108 становника).

У селу се налази Црква Свете Параскеве и Мала школа  из 19 века и Велика школа настала 1920 их.

Из овог места је знаменити индустријалац Пиротског краја Димитрије Младеновић Гага оснивач фабрике Тигар (Пирот).

У околини Топлог Дола  налазе се десетине водопада од којих неки спадају међу најлепше и највеће у Србији: Чунгуљски, Пиљски, Калуџерски, Куртолски, Вурња.... 

Овде се налазе Запис оброк 1824 (Топли До), Запис Младеновића оброк (Топли До), Запис оброк 1873 северни (Топли До), Запис оброк јужни (Топли До), Запис оброк 1871 код цркве (Топли До), Запис миро крушка (Топли До), Запис оброк 1932 (Топли До), Запис оброк Свети Јован Крститељ - стари (Топли До), Запис оброк Свети Јован Крститељ и Богородица (Топли До), Запис миро Пејчића храст (Топли До), Запис оброк Андреје и Данка - 1958 (Топли До), Запис миро Мијића храст (Топли До), Запис Мијића оброк (Топли До) и Запис оброк - средњи (Топли До).

Демографија 
У насељу Топли До живи 105 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 58,9 година (56,4 код мушкараца и 62,2 код жена). У насељу има 53 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 2,04.

Ово насеље је у потпуности насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Галерија

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)
 Крај богат, а - сиромашан ("Политика", 20. авг. 1936), стр. 9

Насељена места у Пироту
Насељена места у Пиротском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији
Стара планина